Josip Antolović (svećenik)
 Josip Antolović (vojnik)